Жан-Поль Дюбуа́ (, 20 февраля 1950, Тулуза) — французский писатель и журналист.

Биография 
Родился 20 февраля 1950 года в Тулузе.

Провёл всю жизнь в родном городе, в одном и том же доме. Долгое время сотрудничал в еженедельнике «Nouvel Observateur» и уволился только в 2004 году, получив премию Фемина за роман «Французская жизнь».

4 ноября 2019 года стал обладателем Гонкуровской премии за роман «Не все в мире живут одинаково» (во втором туре голосования Гонкуровской академии победил шестью голосами против четырёх Амели Нотомб). Этот роман стал двадцать вторым по счёту произведением Дюбуа, увидевшим свет в издательстве . Он вводит читателя в узнаваемый мир: депрессивный гуманизм автора, его меланхолический юмор и деликатность, персонажи по имени Поль и Анна, его навязчивые идеи, такие как автомобили, стоматологи-садисты, газонокосилки, лошади. Их объединяет главный герой Поль Хансен, родившийся в Тулузе; его отец-датчанин служит пастором, а мать — убеждённая атеистка, обожающая кино. Обычно в романах Дюбуа Поль имеет сложные отношения со своей женой по имени Анна, но теперь Анна — его мать. Сюжет построен на воспоминаниях персонажа, находящегося в монреальской тюрьме, о событиях своей жизни, в ходе которой он потерял всё, чем дорожил — от любимых женщин до хорошей работы в гостинице «Эксельсиор». Его жизнь разрушена безумием: он не выносит вида мышей или парикмахерских ножниц, а ангел ада в тюремной камере пригрозил разрубить его надвое в случае неправильного жизненного выбора. Дабы сохранить остатки здравого смысла, Поль беседует с мёртвыми в своей голове.

Книги 
 Compte rendu analytique d’un sentiment désordonné, 1984
 Éloge du gaucher dans un monde manchot, 1986
 Tous les matins je me lève, 1988
 Maria est morte, 1989
 Les poissons me regardent, 1990
 Вы получите от меня весточку / Vous aurez de mes nouvelles, 1991
 Parfois je ris tout seul, 1992
 Une année sous silence, 1992
 Prends soin de moi, 1993
 La vie me fait peur, 1994
 Кеннеди и я / Kennedy et moi, 1996 ISBN 2020285398
 Америка меня беспокоит / L’Amérique m’inquiète, 1996 (сборник корреспонденций для Nouvel Observateur) ISBN 2757811975
 Je pense à autre chose, 1997
 Si ce livre pouvait me rapprocher de toi, 1999
 До тех пор всё было хорошо в Америке / Jusque-là tout allait bien en Amérique (сборник корреспонденций для Nouvel Observateur) 2002 ISBN 978-2757-811986
  / Une vie française, 2004
 Vous plaisantez, Monsieur Tanner, 2006
 Hommes entre eux, 2007
 Les Accommodements raisonnables, 2008
 Случай Шнайдера / Le Cas Sneijder, 2011
 Наследие / La Succession, 2016, l’Olivier — отобран в конкурс Гонкуровской премии
  / Tous les hommes n’habitent pas le monde de la même façon, 2019, l’Olivier

Премии 
  имени  1991 года за роман «Вы получите от меня весточку».
  1996 года за роман «Кеннеди и я»
 Премия Фемина 2004 года за роман «Французская жизнь»
  торговой сети  2004 года за роман «Французская жизнь»
 Премия  2012 года за роман «Случай Шнайдера»
 Гонкуровская премия 2019 года за роман «Не все в мире живут одинаково»

Примечания

Ссылки 
 

Французские писатели XX века
Французские писатели XXI века